Nederlands Forensisch Instituut, voorheen Gerechtelijk Laboratorium, een Nederlands laboratorium voor forensisch onderzoek
 Nederlands Fotomuseum (Nederlands Foto Instituut), een museum voor fotografie in Rotterdam
 Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie
 Naturfreunde Internationale (Internationale Natuurvrienden), zie Nivon